

Cinema 
 Mr. Blue – personaggio del film Le iene (Reservoir Dogs) di Quentin Tarantino (1992)

Musica 
 Mr. Blue – canto popolare inciso per la prima volta da DeWayne Blackwell nel 1959, divenuto popolare nella versione dei The Fleetwoods inclusa nell'omonimo album
 Mr. Blue – Singolo e Album dei The Fleetwoods del 1959. Brano inciso anche da Mina nel 1974 (Album: Baby Gate)
 Mr. Blue Sky – singolo degli Electric Light Orchestra del 1978